

Persone
Alberto Santelli – ex calciatore uruguaiano
Giancarlo Santelli – artigiano e attore italiano
Giorgio Santelli – schermidore italiano  naturalizzato statunitense, figlio di Italo
Giuseppe Santelli – pittore italiano
Italo Santelli – schermidore italiano
Jole Santelli – politica italiana
Otello Santelli – schermidore italiano
Sergio Santelli – calciatore italiano

Altro
 Santelli – cognome italiano
Frittata alla Santelli – piatto della cucina ungherese